Pink Friday Tour —это концертный тур американской хип-хоп-исполнительницы Ники Минаж в поддержку её второго студийного альбома Pink Friday: Roman Reloaded. Даты были анонсированы в Твиттере певицы в марте 2012.

Разогрев 
 Timomatic (Мельбурн, Сидней)
 Stan Walker (Брисбен)
 2 Chainz (Северная Америка)
 Stooshe (Великобритания, часть 1)
 Q-York & Philippine All Stars (Манила)
 Baby K (Италия)

Сет-лист 
 Roman Holiday
 Did It On 'em
 I Am Your Leader
 Beez In The Trap
 Stupid Hoe
 Dance A$$
 Right by My Side
 Champion (Nicki Minaj song)|Champion
 Moment 4 Life
 Va Va Voom (Interlude)
 Starships
 Pound The Alarm
 Whip It
 Where Them Girls At
 Muny (Interlude)
 Fire Burns/Save Me
 Bottoms Up Encore:
 Turn Me On
 Super Bass

Даты тура

Примечания 

Концертные туры 2012 года
Концертные туры Ники Минаж